Upland (Califòrnia)
 Upland (Indiana)
 Upland (Kansas)
 Upland (Nebraska)
 Upland (Pennsilvània)